Haltaus ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlob Haltaus (1702–1758), Historiker und Sprachgelehrter
 Karl Ferdinand Haltaus (1811–1848), deutscher Historiker und Dichter